Reinicio de los vuelos puede referirse a:

 La misión del transbordador espacial STS-121, la segunda misión de prueba después de la tragedia del Columbia, que fue lanzada el 4 de julio de 2006.
 La misión del transbordador espacial  STS-114, la primera misión de prueba después de la tragedia del Columbia, que fue lanzada el 26 de julio de 2005.
 La misión del transbordador espacial  STS-26, la primera misión después de la tragedia del Challenger, que fue lanzada el 29 de septiembre de 1988.